Зогбаум - фамилия:

 Зогбаум, Руфус (1849—1925) — американский иллюстратор, журналист и писатель.
 Зогбаум, Уилфрид (1915—1965) — американский художник и скульптор, внук Руфуса Зогбаума.

См. также 
 Зогбо